Movimento Repubblicani Europei (MRE) – włoska partia polityczna
 Racje żywnościowe MRE – racje żywnościowe Sił Zbrojnych USA